Płocice – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Lipusz
 Płocice – osada leśna w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Lipusz
 Płocice (jezioro)